Sabran kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Divichibazar, distriktshuvudort, Shabran Rayon,

Frankrike 

 Sabran, Gard, departementet Gard i regionen Occitanien,

Jemen 

 Şabrān, subdistrikt, Hajjah, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Jemenförgreningar